Die spanische Provinz Castellón hat 135 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

!Castellon
Castellon
!Gemeinden